Куммингтонит — минерал, гидроксилсиликат магния и железа цепного строения, член группы амфиболов.

Общее описание 
 Состав: (Mg, Fe2+)7Si8O22(OH)2.
 Содержит (%): MgO — 25-0; FeO — 6-47; Si — 47-53; H2В — 1,5-2,5.
 Сингония моноклинная.
 Твёрдость 5,6-6,5.
 Плотность 3,1-3,6.
 Блеск матовый или перламутровый, изредка стеклянный.
 Цвет серый, зелёный или коричневый.

Обычный минерал амфиболитов, которые образованы по основным магматическим породам при региональном метаморфизме.

Впервые найден в Каммингтоне, штат Массачусетс (США). Ассоциируется с фаялитом, геденбергитом и альмандином. Волокнистые разновидности используются как асбест.

Разновидности 
Различают:
 куммингтонит магниестый (разновидность куммингтонита с содержанием Mg>Fe2+);
 куммингтонит цинковистый (разновидность куммингтонита, которая содержит до 10,5 % ZnO);
 куммингтонит цинково-марганцевистый (разновидность куммингтонита из месторождения  (штат Нью-Джерси, США), содержит до 11 % ZnO и до 14 % MnO);
 киевит — разновидность куммингтонита. Бесцветный или бледно-зелёный.

См. также 
 Список минералов

Литература 
 Лазаренко Есть. К., Винодел А. М. Минералогический словарь, М.: Научная мысль. — 1975. — 774 c.

Ссылки 

 

Окислы и гидроокислы (минералы)
Силикаты (минералы)
Амфиболы